Bras de l'Enfer peut se référer à:

Hydronymes

Bras de l'enfer, rivière dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 01' 34" Nord; 71° 00' 37" Ouest.
Bras de l'Enfer (rivière Valin), ruisseau dans Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 32' 59" Nord; 70° 45' 36" Ouest.